Kostelec is de naam van meerdere plaatsen in Tsjechië:
 Kostelec (okres Tachov), een gemeente in het district Tachov
 Kostelec (okres Jičín), een gemeente in het district Jičín
 Kostelec (okres Hodonín), een gemeente in het district Hodonín
 Kostelec (okres Jihlava), een gemeente in het district Jihlava
 Kostelec nad Černými lesy, een stad in het district Praha-východ
 Kostelec nad Labem, een stad in het district Mělník
 Kostelec na Hané, een stad in het district Prostějov  
 Kostelec nad Orlicí, een stad in het district Rychnov nad Kněžnou
 Kostelec u Heřmanova Městce, een gemeente in het district Chrudim
 Kostelec u Holešova, een gemeente in het district Kroměříž
 Kostelec nad Vltavou, een gemeente in het district Písek
 Kostelec u Křížků, een gemeente in het district Praha - východ 
 Vrbatův Kostelec, een gemeente in het district Chrudim